Uhlirz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Uhlirz (1854–1914), österreichischer Historiker 
 Mathilde Uhlirz (1881–1966), österreichische Historikerin

Siehe auch:
 Uhlir